Korsakov puede referirse a:

 Korsakov (apellido), apellido ruso.
 Korsakov (Sajalín), localidad rusa.
 Archipiélago Rimski-Kórsakov, un grupo de islas cercano a Vladivostok.
 Rimski-Kórsakov, apellido compuesto ruso.
 Síndrome de Kórsakov, nombrado así por Sergéi Korsakov.